Taktalisjaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Taktalisjaure (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (40 ha)
Taktalisjaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,96 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn